«Северная правда» (газета) — Общественно-политическая газета Российской империи, РСФСР, СССР, Российской Федерации.
Старейшее печатное издание, выходящее на территории Костромской области и одна из старейших газет выходящих в современной России. Первый номер газеты вышел в свет 14 января 1907 года. В разные годы выходила под названиями «Северный рабочий», «Красный мир», «Северная правда».

Изданием газеты «Северная правда» и других родственных издательских проектов занимается автономное учреждение Костромской области "Редакция костромской областной газеты «Северная правда».
 В 1907—1917 годах — печатный орган Костромского окружного комитета РСДРП.
 В 1919—1925 годах — печатный орган Костромского губернского исполнительного комитета Советов и Костромского губернского комитета РКП(б).
 В 1925—1936 гг. — печатный орган Костромского окружного комитета ВКП(б) Ивановской области.
 В 1936—1944 годах — печатный орган Костромского городского комитета ВКП(б), Костромского горсовета и горпрофсовета Ярославской области.
 В 1944—1952 годах — печатный орган Костромского обкома и горкома ВКП(б), областного и городского совета депутатов трудящихся.
 В 1952—1977 годах — печатный орган Костромского обкома КПСС и Костромского областного Совета депутатов трудящихся.
 В 1977—1991 годах — печатный орган Костромского обкома КПСС и Костромского областного Совета народных депутатов.
 В 1991—1994 годах — независимое общественно-политическое издание.
 С 1994 года по настоящее время — Костромская областная общественно-политическая газета, учредителями которой выступают администрация Костромской области, Костромская областная дума, журналистский коллектив.

Издание в 1907-1917 гг. 
В воскресенье, 14 января 1907 года под логотипом «Северный рабочий» в Костроме вышел в свет первый номер газеты.

На тот момент газета использовалась социал-демократами в целях агитации за своих кандидатов в депутаты Второй Государственной Думы, проработавшей с 20 февраля по 2 июня 1907 года. (1)

До мая 1907 года типография и редакция газеты размещались в Костроме на улице Вознесенской (ныне улица Комсомольская) в одной из частных квартир, а затем переехала на окраину города, где работала под видом портновской мастерской.

С переездом связано и расширение газетной типографии - у газеты теперь работали две портативные печатные машины - так называемые «Бундовки».

Находившиеся на нелегальном положении редакция и типография в этот период выпускали газету «Северный рабочий», агитационные брошюры РСДРП, а так же листовки и прокламации.

Первым редактором газеты в 1907 году стал руководитель Костромского окружного комитета РСДРП Александр Митрофанович Стопани. В это время он работал заведующим статистическим бюро лесного отдела Костромской губернской земской управы.

В Костроме в здании Оценочно-статистического бюро губернской земской управы А.М.Стопани организовал склад взрывчатки и нелегальной литературы, издаваемой типографией «Северного рабочего». Бомбы прятались в тайнике под печью, а нелегальная литература и газета «Северный рабочий» хранились под штабелями статистических бланков.

Вечерами в этом же здании, когда сотрудники Оценочно-статистического бюро расходились по домам, профессиональный революционер А.М.Стопани проводил заседания комитета РСДРП и редакционные коллегии.

В мае 1907 года А.М.Стопани участвовал в V съезде РСДРП в Лондоне, где вручил несколько первых номеров «Северного рабочего» В.И.Ленину и Розе Люксембург.

К осени 1907 года газета пополнилась профессиональными кадрами революционеров. Типографией в то время руководил «товарищ Игнат» (имя профессионального революционера было неизвестно даже его товарищам по нелегальной работе). Функции технического редактора выполнял приехавший из Москвы специалист-печатник Денис Петрович Долбежкин. В это время типография и редакция располагались на улице Воскресенской (современная улица Подлипаева), неподалеку от главной базы костромского комитета РСДРП - здания Оценочно-статистического бюро губернской земской управы.

В ноябре 1907 года в ряды костромских социал-демократов полиции удалось успешно внедрить провокатора Русакову, которая и выдала властям адреса нелегальной типографии и ключевых сотрудников газеты.

После провала и последовавших за ними обысков и арестов «товарищ Игнат» сумел скрыться от преследователей. Д.П.Долбежкин был арестован сотрудниками жандармского управления и препровожден в тюрьму.

А.М.Стопани удалось своевременно избежать ареста. Покинув Кострому он в 1908 году продолжил революционную работу в Бакинском союзе нефтепромышленных рабочих, где руководил изданием газеты «Гудок».

До момента своего разгрома в ноябре 1907 года нелегальная редакция и типография РСДРП выпустили в Костроме 15 выпусков «Северного рабочего», множество брошюр, воззваний, листовок и прокламаций.

Работа газеты в годы Октябрьской революции, Гражданской войны и первых пятилеток 
Возобновление выпуска газеты состоялось в июне 1917 года. Типография газеты находилась в то время в Костроме на улице Всехсвятской (ныне улица Дзержинского). Летом 1917 года «Северный рабочий» начал вести пробольшевистскую кампанию среди рабочих Костромской губернии. Газета поддержала Октябрьскую социалистическую революцию, а затем начала агитационную работу за большевиков на выборах в Учредительное собрание.

В июне 1919 года редакция «Северного рабочего» объединилась с костромской «Советской газетой» и издание стало выходить под названием «Красный мир».

С января 1925 года газета получает своё современное название - «Северная правда». Развитие крестьянского кооперативного движения, переход от военного коммунизма к НЭПу. Строительство на костромской земле первой электростанции. Ликвидация неграмотности. Возведение и модернизация текстильных предприятий региона. Подавление контрреволюционных выступлений. Строительство железнодорожного моста в городе Костроме. Развитие лесопромышленных предприятий. Борьба с кулачеством. Создание колхозов. Бдительность и разоблачение «врагов народа». Разгром троцкистско-бухаринской оппозиции. Показательные судебные процессы.  Борьба с эпидемиями инфекционных заболеваний. Курсы всевобуча. Государственные займы. Так звучат темы статей и материалов «Северной правды» 1920-30-х годов.

«Северная правда» в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период 
Во время Великой Отечественной сотрудники «Северной правды», подлежащие мобилизации, ушли на фронт. С войны не вернулись шесть сотрудников издания: Михаил Березин, Анатолий Курочкин, Александр Манухин, Павел Прилуцкий, Александр Шаров и Михаил Шабанов.

В 1944 году в связи с воссозданием Костромской области (3) газета «Северная правда» становится печатным органом Костромского обкома ВКП(б) и Областного совета депутатов трудящихся. Освещение экономического и социального развития воссозданной го костромского стало первоочередной задачей теперь уже областной газеты «Северная правда», которая с августа 1944 по август 1991 года являлась официальным изданием областных партийных и советских органов.

Работа газеты в новейший период 
Ликвидация режима ГКЧП и запрет на деятельность КПСС привел к временной приостановке выхода газеты в августе 1991 года. Тем не менее, через непродолжительное время «Северная правда» вновь стала выходить в свет.

В 1994 году произошло объединение «Северной правды» с газетой «Костромской край». Объединенная газета продолжила свою работу сохранив название «Северная правда». В состав учредителей «Северной правды» вошли администрация Костромской области, Костромская областная дума, журналистский коллектив газеты. (4)

В настоящее время изданием газеты занимается автономное учреждение Костромской области «Редакция костромской областной газеты «Северная правда». Под логотипом «Северная правда» сегодня выходит одноименный еженедельник.

Специальные проекты. 
«СП»-экспертиза. Газета еженедельно производит контрольные закупки продуктов питания в магазинах Костромской области и заказывает их экспертизу на соответствие заявленным потребительским нормам и требованиям ГОСТ. По итогам экспертизы продукты, её прошедшие выставляются на публичную дегустацию.

Акция «Вместе ищем солдата». «Северная правда» помогает жителям области в поисках своих родных и близких не вернувшихся с войны. Отчеты о поиске публикуются в газете.

Награды 
В марте 1957 года «в связи с пятидесятилетием со дня выхода первого номера газеты и её революционными заслугами, а так же за плодотворную деятельность по мобилизации трудящихся на успешное выполнение задач коммунистического строительства» «Северная правда» была награждена орденом «Трудового красного знамени».

9 мая 2015 года «Северная правда» «за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов» была награждена Юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Газета стала единственным печатным изданием в Центральном Федеральном округе, которое получило такую медаль.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 http://www.alppp.ru/law/konstitucionnyj-stroj/territorija/17/ukaz-prezidiuma-vs-sssr-ot-13-08-1944.pdf
 http://www.kosoblduma.ru/about/smi/
 http://www.adm44.ru/SMI/oblast1/index.aspx
 «Северная правда» — Экспертиза
 Вместе ищем солдата

Газеты России